Osoby:
 Trivo Inđić – serbski dyplomata

Zobacz też:
 Trivô